Punjab, Panjabe, Panjaba, Penjabe, Panjab, ou Pendjab pode referir-se a:

Panjabe — região geográfica situada no noroeste da Índia e leste do Paquistão
Punjab (Índia) — estado do noroeste da Índia
Punjab (Paquistão) — província
Panjab (distrito) — do Afeganistão
Panjab (cidade) — do Afeganistão
Língua panjabi